

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Michalaki – część wsi Glisne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Michalaki – część wsi Międzybrodzie Bialskie w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Czernichów